Claude Bowes-Lyon, XIII conte di Strathmore e Kinghorne, nobile inglese
 Claude Bowes-Lyon, XIV conte di Strathmore e Kinghorne, nobile inglese
 Michael Bowes-Lyon, XVII conte di Strathmore e Kinghorne, nobile inglese
 Timothy Bowes-Lyon, XVI conte di Strathmore e Kinghorne, nobile inglese
 Patrick Bowes-Lyon, XV conte di Strathmore e Kinghorne, nobile inglese
 Cecilia Nina Bowes-Lyon, nobile inglese
 Michael Bowes-Lyon, XVIII conte di Strathmore e Kinghorne, nobile inglese
 David Bowes-Lyon, nobile inglese
 Elizabeth Bowes-Lyon, Regina Consorte di Giorgio VI e poi Regina Madre
 Mary Frances Bowes-Lyon, nobile scozzese